Globe — marca portuguesa de roupas e calçados
 Globe (Arizona) — cidade dos Estados Unidos
 Globe (banda) — banda japonesa
 Globe Shoes — empresa de calçados
 Globe Theatre — teatro inglês
 Globe Trekker — série de televisão inglesa

Desambiguação